Donatiello – cognome italiano
 Donatiello I – nana sferoidale della costellazione di Andromeda
 Giuseppe Donatiello – astronomo amatoriale italiano